Салаватский автовокзал — городской автовокзал, расположен по адресу Башкортостан, г. Салават, Центральный район, улица Уфимская, д. 33.

Салаватский автовокзал обслуживает городское, междугородное и пригородное автобусные сообщения.
Расположен в западной части города в 300 м от центра города.

История 
Ранее автовокзал находился на севере города — в начале улицы Первомайской. В 1974 году построен новый 2-х этажный автовокзал по типовому проекту.
На автовокзале сходятся все маршруты городских автобусов.

В здании автовокзала расположен продуктовый магазин, кафе, киоски печати и сувениров, кассы, туалеты, служебные помещения. Билеты в кассах можно купить за 14 дней по поездки.

За зданием автовокзала находится автобусная автостоянка.

Городские автобусные маршруты 

На летний сезон вводятся дополнительные автобусные маршруты «Сады»

Пригородные 

 Салават — Даниловка — Сухаревка
 Салават — Нордовка
 Салават — Четырман
 Салават — Юмагузино

Междугородные внутриобластные 
 № 111 Салават — Ишимбай
 № 110 Салават — Стерлитамак
 № 112 Салават — Мелеуз
 № 551 Салават — Уфа
 № 799 Салават — Красноусольский

Междугородные межобластные 
 № 866 Салават — Екатеринбург

Транзитные 
 Ишимбай — Оренбург
 Уфа — Оренбург
 Уфа — Кумертау
 Уфа — Мелеуз
 Уфа — Сибай

Интересные факты 

В ближайшие к Салавату города — Ишимбай и Стерлитамак через каждые 10-15 минут с автовокзала ходят маршрутные такси и автобусы. Билетные кассы на эти направления находятся внутри автовокзала.
Обратные рейсы маршрутных такси из Стерлитамака — с центрального рынка.

В летнее время организуются автобусные рейсы на огороды в сторону реки Белой.

Ссылки 
 Салаватский автовокзал

Примечания 

автовокзал
Здания и сооружения Салавата
Автостанции и автовокзалы России
Транспортные здания и сооружения Башкортостана